Braunberg ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Braunberg (Gemeinde Pennewang), Ortschaft von Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Braunberg (Mühlviertel) 912 m, Berg im unteren Mühlviertel, Oberösterreich
 Braunberg (Schwarzwald) 877 m, Berg im nördlichen Schwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Braunburg
 Brauneberg
 Braunenberg
 Braunersberg
 Braunsberg